Bedriacumpuede hacer referencia a:
 Bedriacum, un antiguo vicus o pequeña aglomeración urbana en la antigua Roma.
 La primera batalla de Bedriacum, entre las tropas de Otón y Vitelio, el 14 de abril de 69.
 La segunda batalla de Bedriacum, entre las fuerzas de Vitelio y las de Vespasiano, el 24 de octubre de 69.